Michał Lubomirski (zm. 1714) – podstoli koronny
 Michał Lubomirski (1752–1825) – generał lejtnant I Rzeczypospolitej